Hörup kan syfta på:

 Hörups socken – en socken i Skåne
 Hörups landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1951
 Hörups församling – en tidigare församling i Lunds stift –2002
 Hörups kyrka – en kyrkobyggnad i Hörup
 Hörup – kyrkbyn i Hörups socken
 Hörups distrikt – ett distrikt i Ystads kommun 2016–
 Hörup, Schleswig-Holstein – en kommun i Tyskland